Santaniello è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente campano, è presente prevalentemente nell'avellinese, napoletano, salernitano e a Benevento.

Potrebbe derivare dall'unione dei nomi Santo e Aniello.

In Italia conta circa 1175 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani